Лукас Ловат (порт. Lucas Lovat, 15 січня 1997, Флоріанополіс) — бразильський футболіст, захисник словацького клубу «Слован» (Братислава).
 Саймон Фрейзер, 13-й лорд Ловат — шотландський пер, 13-й лорд Ловат та 2-й барон Ловат, 22-й вождь клану Фрейзер з Ловата (з 1875 року).

Див. також 
 Ловать